Goldregen bezeichnet:
 Goldregen (Pflanze)
 Goldregen (Film), einen skandinavischen Kinderfilm
 Goldregen (Fernsehserie) aus Dänemark
 Musikalischer Künstlername von Sarah Knappik